

Geografia
 Ghiacciaio Naess – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Arne Næss – filosofo e alpinista norvegese
 Børre Næss – ex fondista norvegese
 Erling Næss – ex calciatore norvegese
 Espen Næss Lund – calciatore norvegese
 Evan Olav Næss – attore e musicista statunitense
 Nicolai Næss – calciatore norvegese
 Petter Næss – attore e regista norvegese
 Ragnar Næss – ex calciatore norvegese